

Littérature 
 Michel Strogoff, roman de Jules Verne ;
 Le Triomphe de Michel Strogoff, roman pour la jeunesse tiré du film de 1961, adapté de Jules Verne par Marc-Gilbert Sauvajon (Bibliothèque Verte) ;
 La Petite Fille de Michel Strogoff, livre d'Octave Béliard.

Cinéma 
 Michel Strogoff (1926), film russe de Victor Tourjansky ;
 Michel Strogoff (1936), film français de Jacques de Baroncelli et Richard Eichberg ;
 Michel Strogoff (The Soldier and the Lady ou Michael Strogoff ou The Adventures of Michael Strogoff ou The Bandit and the Lady) (1937), film de  George Nichols Jr. et Richard Eichberg ;
 Miguel Strogoff (1944), film de Miguel María Delgado, avec Julián Soler ;
 Michel Strogoff (1956), film français de Carmine Gallone ;
 Michel Strogoff (1970), film franco-italien d'Eriprando Visconti ;
 Le Triomphe de Michel Strogoff (1961), film français de Victor Tourjansky ;
 Les Aventures extraordinaires de Michel Strogoff (2004), film d'animation de Bruno René Huchez et Alexandre de Rhauz-Chez.

Télévision 
 Michel Strogoff (1976) , mini-série française ;
 Michel Strogoff (1998), série télévisée d'animation française.

Musique  
 Michel Strogoff, marche militaire de Marius Millot, tirée de la « marche des Trompettes » de la pièce de théâtre précédente, œuvre musicale d’Alexandre Artus.

Théâtre  
 Michel Strogoff, pièce de théâtre de Jules Verne, tirée de son roman éponyme, en collaboration avec Adolphe d'Ennery, en 1880.

Homonymie